

Giochi 
 GIPF – gioco da tavolo di strategia
 Progetto GIPF – serie di giochi da tavolo di strategia

Geografia

Svizzera 
 Gipf – frazione di Gipf-Oberfrick, comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)
 Gipf-Oberfrick – comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)